Kobl ist der Ortsname von

 Kobl bei Nutzbach, Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kobl bei Reicheneibach, Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kobl (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kobl (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kobl (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Kobl (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Kobl (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Köbl (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kobl (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kobl (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Kobl (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kobl (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kobl (Gemeinde Anthering), Ortschaft von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Kobel